Доротея Саксен-Лауенбурзька (1511–1571) — донька герцога Саксен-Лауенбургу Магнуса I та принцеси Брауншвейг-Вольфенбюттельської Катерини, дружина короля Данії та Норвегії Крістіана III.
 Доротея Саксен-Лауенбурзька (1543–1586) — донька герцога Саксен-Лауенбургу Франца I та саксонської принцеси Сибілли, дружина герцога Брауншвейг-Грубенхагену Вольфганга.